Het tennistoernooi Australian Open werd in 1992 bij de mannen voor de 80e keer gehouden. De als tweede geplaatste Amerikaan Jim Courier won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als eerste geplaatste Zweed Stefan Edberg met 6-3, 3-6, 6-4 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Stefan Edberg (finale)
  Jim Courier (winnaar)
  Boris Becker (derde ronde)
  Michael Stich (kwartfinale)
  Ivan Lendl (kwartfinale)
  Pete Sampras (afgemeld)
  Guy Forget (tweede ronde)
  Karel Nováček (tweede ronde)

  Petr Korda (eerste ronde)
  Goran Ivanišević (tweede ronde)
  Magnus Gustafsson (tweede ronde)
  Derrick Rostagno (tweede ronde)
  Emilio Sánchez (vierde ronde)
  Michael Chang (derde ronde)
  David Wheaton (vierde ronde)
  Goran Prpić (tweede ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema Australian Open 1992, mannenenkelspel

Australian Open
ITF-toernooi in 1992